Лебя́жье:
 Лебяжье — Выборгский район
 Лебяжье — Ломоносовский район